

Cinéma 
 La Maison du mystère, film d'Alexandre Volkoff (1923)
 La Maison du mystère, film de Gaston Roudès (1934)

Bande dessinée 
 La Maison du mystère, dix-septième histoire de la série Gil Jourdan de Maurice Tillieux